Negris ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Negris (auch: Alexandros Negres); griechischer Freiheitskämpfer und Philologe
 Fokion Negris (1846–1928), griechischer Wissenschaftler und Politiker